Selección de futsal de Argentina puede referirse a:
La selección masculina argentina del mismo deporte que participa en los torneos de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).
La selección femenina argentina que participa en los torneos de la FIFA.
La selección masculina argentina de futsal que participa en los torneos de la Asociación Mundial de Futsal (AMF);